Leden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leden (Föglö, Åland), 
 Leden, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar